Uda kan syfta på:
Uda (Burjatien) – en biflod till Selenga i Burjatien i Ryssland
Uda (Chabarovsk) – en flod i Chabarovsk kraj i Ryssland; mynnar i Ochotska havet.
Uda – en flod i Irkutsk oblast i Ryssland, se Tjuna 
 Uda (kejsare) – kejsare av Japan
Uda, Nara – en stad i Nara prefektur, Japan
Uda (Rumänien) – en kommun i Argeş i Rumänien
UDA – en lojalistisk paramilitär organisation i Nordirland, se Ulster Defence Association

Se även
Wuda, Wuhai – ett stadsdistrikt i Wuhai i Inre Mongoliet